Kara steht für:
 Kara (Volk), Ethnie in Äthiopien
 Kara (Sprache), ein Sprache in Afrika
 Kara (Einheit), altes Gewichtsmaß 

geographische Objekte:
 Region Kara, Region in Togo
 Kara (Togo),  Stadt in Togo
 Kara (Russland), Dorf in der Republik Dagestan, Russland
 Kara (Syrien), Stadt in Syrien
 Kara (Karasee),  Fluss zur Kara-See in Sibirien
 Kara (Oti), Nebenfluss des Oti in Benin und Togo

Personen, Figuren
 ein göttliches Fischwesen, siehe Simurgh-Baum
 einen Vornamen sowie Familiennamen, siehe Kara (Name) – dort auch zu Namensträgern
 Kara (Zeichner), ein südkoreanisches Comiczeichnerduo
 Kara (Band), südkoreanische Girlgroup

Abkürzung:
 Korea Animal Rights Advocates

Weiteres:
 Kara (Programmierumgebung), visuelle Programmierumgebung
 Kara, Kara, ein Lied von New World aus dem Jahr 1971
 Kara Sports Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 eine Kreuzerklasse der sowjetischen und russischen Marine, siehe Kara-Klasse
 Karlsruhe Research Accelerator, ist das Synchrotron des KIT

Siehe auch:
 Cara
 Khara
 Karas